Супер Лига 2022/23 е 32-и сезон от основаването на националната футболна дивизия на Молдова.  Сезонът започва през юли 2022 г. и завършва през май 2023 г. „ФК Шериф“ е настоящият шампион от миналия сезон.

Членове

Фаза I

Фаза II 

Шампионска лига, 1ти квалиф. кръг
Лига Европа, 1ти квалиф. кръг

Футбол в Молдова
Сезон 2022/23 във футбола